Соревнования по бегу на 400 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года в корейском городе Тэгу прошли 28, 29 и 30 августа.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало чемпионата мира.

Предварительный раунд 

Забеги прошли 28 августа. Первые четыре спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попали в полуфинал. Также в следующий раунд попали ещё четыре спортсмена, показавших лучшее время среди всех остальных бегунов.

Полуфиналы 

В финал прошли два лучших спортсмена в каждом забеге (Q) и ещё два бегуна, показавших лучшее время среди остальных спортсменов (q).

Финал

Ссылки 
 Бег на 400 метров на сайте ИААФ

Бег 400 метров (мужчины)
Бег на 400 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике